Vůdce je obecně osoba stojící v čele nějakého kolektivu či uskupení, který řídí a vede víceméně dle svého uvážení. Mezi další významy patří:
 skautský vůdce – ve skautingu osoba kvalifikovaná pro vedení oddílu
 horský vůdce – osoba způsobilá vést výpravu v horách a nést za ni odpovědnost 
 vůdce malého plavidla – obdoba funkce kapitána na malých plavidlech
 titul (resp. jeho jazykový ekvivalent) v některých diktátorských státech nebo fašistických hnutích
Führer – titul Adolfa Hitlera v nacistickém Německu (führen - německy vést)
 duce – titul Benita Mussoliniho ve fašistické Itálii. Výraz je odvozen z latinského výrazu dux pro vojevůdce / vévodu (srov. vojevoda)
dóže – titul benátských a janovských vladařů, odvozen z latinského výrazu dux
Caudillo – titul Francisca Franka v době jeho diktatury (plným titulem Caudillo de la España por la Gracia de Dios – Vůdce Španělska z Boží milosti)
Vožď (rusky: Вождь) – označení sovětského diktátora Stalina

Externí odkazy